Omphale (, от , Омфала) — род паразитических наездников из семейства Eulophidae (Chalcidoidea) отряда перепончатокрылые насекомые. Более 250 видов. Встречаются всесветно.

Описание 
Длина 1—3 мм. Эндопаразитоиды личинок длинноусых двукрылых из семейства галлицы (Cecidomyiidae, Diptera). Пронотум редуцирован и обычно не заметен сверху. Тело металлически блестящее (зеленоватое, бронзовое, синеватое) или буровато-чёрное; ноги светлые. Край наличника округлый. На усиках несколько мутовок длинных волосков. В жгутике усиков 5 флагелломеров. Брюшко удлинённое или овальное. Грудь с тонкой скульптурой. Петиоль короткий и широкий. Маргинальная жилка переднего крыла прямая. Как и другие Entedoninae имеют изогнутые и глубокие парапсидальные бороздки на щитике среднеспинки.

Систематика 
Крупнейший род из подсемейства Entedoninae: включает более 250 видов. Таксон был впервые выделен в 1833 году ирландским энтомологом Александром Генри Халидеем и назван по имени лидийской царицы Омфалы (др.-греч. Ὀμφάλη) из древнегреческой мифологии. В Европе около 40 видов:

  (=Entedon acamas)
 
 
  (=Smaragdites admirabilis)
 
  (=Entedon aetius)
 
 
 
 
 
  (=Entedon clymene)
  (=Derostenus clypealis)
  (=Entedon coilus)
 
 
  (=Entedon erginnus)
 
  (=Cirrospilus isander)
 
  (=Eulophus lugens)
 
  (=Entedon marica)
 
  (выделен в род Pholema Graham, 1963)
 
 
  (=Entedon phaola)
  (=Entedon phruron)
 
 
  — Россия
  (=Entedon rubigus)
 
 
  (=Entedon telephe)
 
  (=Entedon theana)
  (=Derostenus varipes)
  (=Eulophus versicolor)
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Ефремова З. А., Крискович М. В. (1994). Новые виды рода Omphale (Hymenoptera, Eulophidae) с Дальнего Востока. — Энтомологическое обозрение. 74 (2): 151—154.
 Gijswijt M. J. (1976). Notes on biology and distribution of the genus Omphale Haliday, 1833, with descriptions of two new species (Insecta, Hymenoptera, Eulophidae). — Bulletin, Zoologisch Museum, Universiteit van Amsterdam 5: 77-84.
 Hansson C. (1996). Taxonomic revision of the Nearctic species of Omphale. — Entomologica Scandinavica Supplement 49: 1-78.
 Hansson C. (1997). Mexican species of the genus Omphale Haliday (Hymenoptera: Eulophidae), a taxonomic study. — Journal of Hymenoptera Research 6: 107—151.

Ссылки 
 Key to Nearctic eulophid genera 
 Universal Chalcidoidea Database 
 Eol.org 
 Universal Chalcidoidea Database: Список видов рода Omphale 
Эвлофиды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых